Leine steht für:
 Kim Leine (* 1961), dänisch-norwegischer Schriftsteller
 Kristine Bjørdal Leine (* 1996), norwegische Fußballspielerin

Geographie:
 Leine (Aller), linker Nebenfluss der Aller in Thüringen und Niedersachsen; fließt durch Hannover
 Leine (Eine), linker Nebenfluss der Eine in Sachsen-Anhalt
 Leine (Helme), linker Nebenfluss der Helme in Sachsen-Anhalt
 Leine (Mulde), ehemaliger linker Nebenfluss der Mulde in Sachsen
 Departement der Leine, Verwaltungseinheit des Königreichs Westphalen 1807/13 mit Hauptstadt Göttingen
 Leine-Formation, geologische Formation des Zechsteins in Norddeutschland
 Leine, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Linie (Bielice)

Tauwerk:
 Leine (Seemannschaft), Tauwerk mittlerer Stärke
 Leinen (Fahrsport), einen Verbund aus Lederriemen zum Steuern eines Pferdegespanns
 Hundeleine
 Tori-Leine, Angelschnur in der Hochseefischerei
 Wäscheleine
 Festmacherleine in der Seemannssprache

Siehe auch:
 Groß Leine
 Klein Leine
 Laine (Begriffsklärung)
 Layne (Begriffsklärung)
 Lein (Begriffsklärung)
 Leinen (Begriffsklärung)